Соревнования по толканию ядра у женщин на Олимпийских играх 1952 года в Хельсинки прошли 26 июля 1952 года на Олимпийском стадионе.

Победителем соревнований стала представительница СССР Галина Зыбина, серебряным призёром — немка Марианна Вернер, бронзовым призёром — Клавдия Точёнова. В финале приняли участие 14 спортсменок из 9 стран.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 1952 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

По итогам соревнований были установлены новые мировой и олимпийский рекорды. Клавдия Точёнова в квалификации установила новый олимпийский рекорд — 13,88 м, а затем в финале Галина Зыбина в последней попытке толкнула снаряд на 15,28 м, что стало новым мировым и олимпийским рекордом.

Результаты

Квалификация 
Квалификационный норматив: 12,30 м.

Финал

Ссылки 
 Результаты соревнований  

Толкание ядра на Олимпийских играх